Lwala ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Lwala (Kenia), ein Dorf in Kenia
 Lwala (Uganda), eine Stadt in Uganda
 Lwala (Berg), ein Berg in Uganda, siehe Liste der Berge oder Erhebungen in Uganda